L'US Open féminin 2010 est l'édition 2010 de l'US Open qui se déroule au Heights Casino à Chicago du  au . En l'absence de Nicol David représentant la Malaisie aux Jeux du Commonwealth et des principales joueuses australiennes et anglaises, Vanessa Atkinson remporte le titre en battant en finale la toute récente championne du monde junior américaine Amanda Sobhy âgée de dix-sept ans.

Têtes de série

Tableau final

Références

Liens externes

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open
 US Open de squash masculin 2010
 Saison 2010 de la WSA

Féminin 2010
Squash en 2010
Sport aux États-Unis en 2010
Sport en septembre 2010
Sport en octobre 2010